Кристиан Якоб Краус (; 1753—1807) — профессор практической философии и камеральных наук (наук о государственном управлении, включавших экономическую теорию того времени) в Кёнигсберге.

Биография

Последователь Давида Юма и отчасти Канта (учеником которого был) в учении о пространстве и времени. Перевёл на немецкий «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смита.

Один из вдохновителей реформ Штейна и Гарденберга, учитель видных политиков фон Ауэрсвальда и Теодора фон Шёна.

Вместе с Кантом и Иоганном Гаманом был центром интеллектуальной жизни Кёнигсберга своего времени. Ректор Кёнигсбергского университета в 1792 и 1798 годах.
 
Состоял членом масонской ложи «Zu den drei Kronen» в Кёнигсберге.

Похоронен на кладбище в Хаберберге вместе с другими ректорами Кёнигсбергского университета

После смерти Крауса Гербарт издал его «Nachgelassene philos. Schriften» (1812).

Примечания

Литература 
 
 Albinus, Robert. Lexikon der Stadt Königsberg Pr. und Umgebung (in German). Leer: Verlag Gerhard Rautenberg. p. 371. ISBN 3-7921-0320-6.

Ссылки 
 

Философы Германии
Преподаватели Кёнигсбергского университета